Алекса́ндр Григо́рьевич Рочего́в () — советский, российский . Участник Великой Отечественной войны. Народный архитектор СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1990).

Биография 
Родился в Баку (ныне в Азербайджане).

В 1941 году ушёл добровольцем на фронт, где получил ранение и был демобилизован.

В 1943 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры, в 1944 — аспирантуру.

В 1944—1949 годах работал старшим архитектором, руководителем группы в Государственных архитектурных мастерских Комитета по делам архитектуры Совета Министров СССР у Л. М. Полякова, в 1949—1950 — в бюро по проектированию высотного здания на Комсомольской площади в Москве при проектном институте № 2 Минстроя СССР, в 1951—1960 — в институте «Гидропроект» Минэнерго СССР. В 1949—1959 годах был руководителем группы по проектированию в Москве здания гостиницы «Ленинградская».

В 1960—1963 годах — руководитель комплексной мастерской № 20 Управления «Моспроект-I» Главного архитектурно-планировочного управления Мосгорисполкома, в 1963—1982 — начальник Управления «Моспроект-2» ГлавАПУ Мосгорисполкома.

В 1968 году возглавил международную рабочую группу «Жилище». Под его руководством был издан ряд важных документов, в частности «Хартия жилища».

В 1979—1982 годах создал и внедрил систему крупнопанельного домостроения из компоновочных объемно-планировочных элементов (КОПЭ).

Член Союза архитекторов СССР (1946). С 1982 года на протяжении 10 лет возглавлял Союз архитекторов РСФСР/России. Академик Российской академии архитектуры и строительных наук, в 1992—1998 годах — её Президент. Действительный член АХ СССР (с 1988).

Был почётным членом Международной академии архитектуры в Москве, почётным членом Украинской академии архитектуры

Член Академии архитектуры Франции (1988), член правления Российского Союза строителей и ряда других организаций.

Скончался 2 декабря 1998 года в Москве. Похоронен на Новом Донском кладбище.

Семья 
 Жена — Мария Энгельке (1918—2011), художник.
 Дочери:
 Анна Рочегова, художник.
 Наталия Рочегова, профессор Московского архитектурного института.

Награды и звания 

 Заслуженный архитектор РСФСР (1976)
 Народный архитектор СССР (1991)
 Государственная премия СССР (1990) — за создание и внедрение системы крупнопанельного домостроения из компоновочных объёмно-планировочных элементов
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1970)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники
 Премия Совета Министров СССР (1972)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1966, 1971)
 Орден Отечественной войны II степени (1986)
 Орден Красной Звезды (1952)
 Орден Дружбы народов (1978)
 Орден «Знак Почёта» (1986)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1997)
 Орден Почёта (1996)
 10 медалей

Постройки 
 Комплекс наземных зданий и сооружений Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского гидроузла (в составе авторского коллектива под руководством Л. М. Полякова, 1950—1953)
 Здания проектных организаций (Москва, Ленинградское шоссе).
 Гостиница «Ленинградская» (Москва, руководитель группы по проектированию в 1949—1959 годах).
 Жилой дом (Москва, Проспект мира, 74; совместно с архитектором Н. И. Хлыновым).
 Здание центрального московского автовокзала (Щёлковское шоссе, 75, совместно с В. Нестеровым и В. Гинзбургом), 1971 год.
 Руководство проектированием и реконструкцией части центра Ташкента после землетрясения 1966 года.
 Универмаг «Московский» (Москва, Комсомольская площадь).
 Посольство России в Гаване (Куба, 1985).

Память 
 В сентябре 2018 года в Красносельском районе Москвы появилась улица Архитектора Рочегова.

Примечания

Ссылки 
 
 Некролог
 Darja Filippova. Architecture of Revolutionary Belatedness — A. Rochegov’s Soviet Embassy in Havana, Cuba. Princeton, Spring 2017

Градостроители СССР
Градостроители России
Авторы памятников и мемориалов
Действительные члены Академии художеств СССР
Действительные члены РАХ
Члены Союза архитекторов СССР
Академики РААСН
Похороненные на Донском кладбище